А́нна-Ка́ри Ста́ффансдо́ттер Ли́ндхольм Бе́рглунд (; ) — шведская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро ().
 : золото (1997).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции